Death on a Bitch — второй студийный альбом американского рэпера Messy Marv, выпущенный 26 октября 1999 года лейблами Mega Entertainment, Marvelous Records и Airwax. Исполнительные продюсеры: Mister Banks и Hamp «Bubba» Banks. Death on a Bitch продолжил идеи дебютного альбома исполнителя, треки в которой также имели довольно мрачные тона. Однако в отличие от Messy Situationz в альбоме присутствует гораздо большее количество именитых исполнителей в гостевом участии, среди которых JT The Bigga Figga, San Quinn, George Clinton и Seff tha Gaffla. Этот альбом относится к одной из наиболее известных работ исполнителя, выполненных в mobb music стиле.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Messy Marv
Альбомы 1999 года
Гангста-рэп-альбомы США